Juan José Pérez Marañán (La Paz, Bolivia; 28 de agosto de 1814 - Tacna, Perú; 26 de mayo de 1880) fue un veterano militar, político y héroe boliviano de la Guerra del Pacífico de 1880.

Biografía 
Juan José Pérez nació el 28 de agosto de 1814 en la ciudad de La Paz en el Virreinato del Perú. Pérez perteneció al seno de una familia de clase media acomodada dedicada al comercio en la ciudad de La Paz en 1814, su padre José Benito Pérez Pacheco ejerció algunos cargos públicos en la recién fundada república de Bolívar en 1825; a los 14 años Juan José se unió al ejército boliviano participando en las primeras campañas militares de ese país, pero no sería hasta el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz cuando empezó su ascenso en la milicia tomando parte en las distintas empresas que el mariscal de Zepita emprendió en Perú para lograr la creación de la Confederación Perú-Boliviana, siendo la primera de ellas la llamada Pacificación del Perú y la segunda la guerra contra Chile, los restauradores peruanos y la Confederación Argentina. Durante este último conflicto cayó prisionero del ejército chileno pero escapó y tras pasar por Ecuador donde, tras su derrota en Yungay, se encontraba Santa Cruz regresó a Bolivia con la misión de trabajar en el regresó del derrocado presidente y ex protector de la Confederación.

A pesar de ser edecán del general José Miguel Velasco y opositor a José Ballivián como muchos otros oficiales bolivianos se unió al ejército de este último caudillo cuando se produjo la invasión peruana del general Agustín Gamarra distinguiéndose en la Batalla de Ingavi que aseguró definitivamente la independencia de Bolivia. Dado que Pérez nunca abandonó sus simpatías por Santa Cruz conspirando continuamente en su favor fue enviado fuera del país como edecán de la legación boliviana en Perú, país donde permancería hasta 1846. Tras el derrocamiento de Ballivian en 1847 vuelve al ejército siendo nombrado Prefecto del departamento de Cobija. 

Durante los años siguientes su vida estaría vinculada a las distintas revoluciones y contrarevolucioens en la inestable república boliviana siendo desterrado nuevamente y regresando igualmente al país otras tantas veces. Durante estos turbulentos años fue comandante, durante un año y tres meses, del batallón 59 de Infantería (los famosos Colorados).

El General Juan José Pérez en la Guerra del Pacífico 

El General Juan José Pérez salió de La Paz rumbo a Tacna el 17 de abril de 1879 junto al ejército boliviano. El 3 de mayo es nombrado General en Jefe de la Legión Boliviana. Como consecuencia de algunas intrigas, en septiembre de 1879 el General Juan José Pérez es acusado de conspiración. Por esa razón el Presidente en Campaña, Hilarión Daza, lo destituye de la comandancia de la Legión Boliviana y lo nombra Inspector de las Fuerzas de Reserva con base en La Paz, lo que suponía el necesario abandono del teatro de operaciones y equivalía en la práctica a un “destierro disimulado”, en palabras del cronista boliviano de la Guerra del Pacífico, José Vicente Ochoa.  El General Pérez toma posición: no cumplirá la orden y dice que se alistará como soldado raso en el ejército peruano antes que regresar al país. Es declarado desertor y enjuiciado. 

Luego de la vergonzosa retirada de Camarones y del forzado alejamiento del General Hilarión Daza, en diciembre de 1879 asume la Presidencia de Bolivia el General Narciso Campero, quien en enero de 1880 nombra al General Juan José Pérez como Jefe de Estado Mayor. 

A los pocos días el General Pérez publica un documento acusando al expresidente Daza de haberse vendido a Chile. Tomando como prueba la publicación de un telegrama en el periódico chileno “El Mercurio” que textualmente decía: “Se han tomado las medidas necesarias para que el ejército de Daza que salió de Tacna; no se una con el ejército de Iquique”. Y también las entrevistas que tuvo el General Daza con ciertos personajes poco antes de la retirada de Camarones. Además, el General Pérez acusó también al General Daza de haber desgastado deliberadamente a la División del General Campero ordenándole marchar y contramarchar para impedir en última instancia la recuperación de Calama.

El 26 de mayo de 1880 el General Juan José Pérez como Jefe de Estado Mayor participó de una de las batallas más importantes (decisiva tal vez) de la Guerra del Pacífico; la Batalla del Alto de la Alianza (Batalla de Tacna para la historiografía chilena). El historiador Eduardo Paz Campero Amelunge relata en las memorias de su padre, el General Narciso Campero, que poco antes del inicio de la batalla el General Pérez predijo su muerte: “mi General, no veré el final de la batalla” le dijo al General Campero. Una vez iniciada la batalla y al caer herido el Coronel Eliodoro Camacho, por orden del General Campero el General Pérez tomó el mando del ala izquierda del ejército aliado con mando sobre los batallones: “Victoria del Perú”, “Grau”, “Aroma”, “Sucre”, “Chorolque”, “Granaderos de Tarija” y otros regimientos y escuadrones. El General Pérez se ubicó en el centro del “Grau”, montando su caballo, y en algún momento de la batalla recibió un balazo en la cabeza. 

Según el historiador Roberto Querejazu Calvo el General Pérez no murió en la batalla. Murió el 1 de junio en Tacna producto de esa herida. Bolivianos y chilenos asistieron su entierro.

Referencias

Véase también 
 Guerra del Pacífico
 Eduardo Abaroa Hidalgo
 Ladislao Cabrera
 Narciso Campero
 Hilarión Daza Groselle
 Juancito Pinto
 Genoveva Ríos
 Ildefonso Murguía Anze
 Severino Zapata
 Ignacia Zeballos Taborga

Paceños
Militares de Bolivia
Bolivianos de la guerra del Pacífico
Militares de la Confederación Perú-Boliviana
Políticos de Bolivia